Ханс (Ганс) Берлинер (; 27 января 1929, Берлин — 13 января 2017) — американский шахматист; гроссмейстер ИКЧФ (1968), чемпион мира в игре по переписке (1968—1971). Доктор математики, профессор информатики Университета Карнеги Меллон.

В очных соревнованиях успешно выступал в ряде национальных турниров: победитель чемпионата восточных штатов (1955); участник команды США на 10-й шахматной олимпиаде (1952). С 1972 года был занят научной разработкой шахматных программ для ЭВМ.

Биография 
Родился в Берлине в еврейской семье, вынужденной бежать из Германии с приходом к власти нацистов. Прибыв в Америку, семья осела в Вашингтоне. Начал заниматься шахматами в возрасте тринадцати лет, вскоре проявив незаурядные способности. В 1949 году получил звание мастера и стал победителем чемпионата округа Колумбия. В 1953 году занял первое место на чемпионате штата Нью-Йорк.

В 1969 году продолжил учёбу и в 1974 году защитил диссертацию доктора философии в информатике в Университете Карнеги — Меллон под руководством Аллена Ньюэлла.

Примечательные партии 

1.е4 е5 2.♘f3 ♘c6 3.♗с4 ♘f6 4.♘g5 d5 5.ed b5 6.♗f1 ♘d4 7.с3 ♘:d5 8.♘e4 ♕h4 9.♘g3 ♗g4 10.f3 e4 11.cd ♗d6 12.♗:b5+ ♔d8 13.0-0 ef 14.♖:f3 ♖b8 15.♗e2 ♗:f3 16.♗:f3 ♖:d4+ 17.♔h1 ♗:g3 18.hg ♖b6 19.d3 ♘e3 20.♗:е3 ♖:е3 21.♗g4 h5 22.♗h3 g5 23.♘d2 g4 24.♘c4 ♕:g3 25.♘:b6 gh 26.♖f3 hg+ 27.♖:g2 ♕:g2+ 28.♔:g2 cb 29.♖f1 ♔e7 30.♖е1+ ♔d6 31.♖f1 ♖с8 32.♖:f7 ♖с7 33.♖f2 ♔е5 34.а4 ♔d4 35.а5 ♔:d3 36.♖f3+ ♔с2 37.b4 b5 38.а6 ♖с4 39.♖f7 ♖:b4 40.♖b7 ♖g4+ 41.♔f3 b4 42.♖:а7 b3, 0 : 1

Примечания

Литература 
 
 Гродзенский С. Я. Легенда заочных шахмат // 64 — Шахматное обозрение. — 2017. — № 2. — С. 88—90.

Ссылки 
 Биография Ханса Берлинера  на сайте ФШР
 
 Личная карточка Ханса Берлинера  на сайте 365chess.com
 Личная карточка Ханса Берлинера  на сайте OlimpBase.org

Шахматисты США
Гроссмейстеры ИКЧФ
Чемпионы мира по шахматам по переписке
Исследователи искусственного интеллекта
Участники шахматных олимпиад
Персоналии:Компьютерные шахматы
Иммигрировавшие в США из Германии
Профессора университета Карнеги — Меллона
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии